Saxònia-Anhalt, estat federal d'Alemanya
 Baixa Saxònia, estat federat d'Alemanya
 Dinastia Saxònia-Coburg i Gotha, ducat d'Alemanya a l'actual estat de Turíngia, pertanyent als anomenats Ducats Ernestins, ja que eren governats per ducs de la línia Ernestina de la casa saxona de Wettin
 Ducat de Saxònia, ducat arrel part el regne d'Alemanya durant la Baixa Edat Mitjana a l'àrea dels actuals estats de la Baixa Saxònia, Saxònia-Anhalt, Rin del Nord-Westfàlia, i part de Slesvig-Holstein, cobrint la major part del nord d'Alemanya
 Electorat de Saxònia, principat alemany format el 1356 amb vot en la dieta imperial per a triar als emperadors
 Estat Lliure de Saxònia, estat al centre-est d'Alemanya
 Regne de Saxònia (1806 -1918), membre independent de la Confederació del Rin, la Confederació Alemanya del Nord i finalment un dels 25 estats de l'Imperi Alemany 
 Volta a la Baixa Saxònia, cursa ciclista per etapes que es disputà a la Baixa Saxònia entre el 1977 i el 2007 
 Volta a Saxònia, cursa ciclista per etapes que es disputà a Saxònia, Alemanya durant el juliol